

Чонсткув — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Чонсткув — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Чонсткув — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства